Eastington (Cotswold) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Eastington (Stroud) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)